

Geografia 
 Nishikawa – città giapponese della prefettura di Yamagata

Persone 
 Jun Nishikawa – calciatore giapponese
 Junji Nishikawa – calciatore giapponese
 Noboru Nishikawa – astrofilo giapponese
 Shūsaku Nishikawa – calciatore giapponese
 Takanori Nishikawa – cantante, attore teatrale, stilista, doppiatore e produttore discografico giapponese